Frederick W. Rowe (1863–1946) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Frederick William Rowe (1912–1994) – kanadyjski polityk, senator